Меса дел Венадо има више значења:

 Меса дел Венадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Венадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса дел Венадо, Сомбреро Кемадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса дел Венадо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса дел Венадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса дел Венадо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику